Opstoot (boksen), een stoot in het boksen
 De Opstoot, Vlaams-Nederlands satirisch tijdschrift
 Opstootje, zie rel